Ел може да се отнася за:

 Ел – древното общосемитско название на Бог
 Ел (роман) – роман от Мерседес Пинто
 Ел (филм) – филм на Луис Бунюел от 1953 г.
 Ел (списание) – модно списание